Аројо Лимон има више значења:

 Аројо Лимон (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Лимон, Аројо Лима (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Лимон (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Лимон (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Лимон (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику